Dorotheenstraße ist der Name folgender Straßen:

 Dorotheenstraße (Bad Homburg)
 Dorotheenstraße (Berlin)
 Dorotheenstraße (Hamburg)
 Dorotheenstraße (Wuppertal)